Ес-Асијенда Санта Круз има више значења:

 Ес-Асијенда Санта Круз (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ес-Асијенда Санта Круз (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику